Există mai multe persoane cu acest prenume și nume:
 Ion Grosu (1939–2014) – scriitor român
 Ion Grosu (n. 1955) – chimist român, membru corespondent al Academiei Române
 Ion Grosu (n. 1962) – general român
 Ion Grosu (n. 1974, Chișinău) – actor moldovean și român

Vezi și 
Grosu